Товтивил:

 Товтивил (ум. 1264) — литовский князь, племянник Миндовга. Князь полоцкий.
 Товтивил Кейстутович (около 1355—1390) — князь из династии Гедиминовичей, сын великого князя литовского Кейстута.